Riu Zambezi, riu africà 
 Zambezi o Caprivi, regió de Namíbia 
 Zambezilàndia Alemanya, territori alemany de 1890 a 1915 (ocupat pels britànics el 1915 i cedit formalment a Gran Bretanya el 1920)